Globe hat verschiedene Bedeutungen:

 Globe (TZI) ist ein Grundbegriff aus der Themenzentrierte Interaktion (TZI)
 die Kurzbezeichnung für das Globe Theatre (Shakespeare Theater) in London
 die ehemalige Kurzbezeichnung für das heutige Gielgud Theatre
 Globe (Band) ist eine japanische Popmusikgruppe
 Globe International, ein Hersteller von Sportbekleidung
 GLOBE-Programm (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) weltweites Netzwerk von Lehrkräften, Studierenden und Wissenschaftlern
 GLOBE-Studie ist eine großangelegte Studie (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Program) zur Untersuchung von Zusammenhängen zwischen nationaler Kultur, Unternehmenskultur und bevorzugten Führungstechniken und -stilen
 eine US-amerikanische Zeitschrift, siehe American Media
 der erste erfolgreiche Gasballon, siehe Charlière
 Globe (Lokomotive), eine von Timothy Hackworth konstruierte frühe Dampflokomotive

Globe kann aber auch Bestandteil eines Namens sein:
 Die Golden Globe Awards sind jährlich vergebene Auszeichnungen für Kinofilme und Fernsehsendungen
 Globe Telecom philippinische Telekommunikationsfirma
 ViewTec TerrainView-Globe ist eine professionelle Virtual Globe-Anwendung zur Betrachtung hoch auflösender komplexer 3-dimensionaler Geländedaten
 Globe Unity Orchestra, ein Jazzensemble
 Tokyo Globe Theatre, ein Theater in der japanischen Hauptstadt Tokio
 Vendée Globe, eine Non-Stop-Regatta für Einhandsegler
 Luna-Glob, eine geplante russische Raumsonde zur Erforschung des Mondes
 Energy Globe Award ist ein österreichischer Umweltpreis
 Fiber-Optic Link Around the Globe (FLAG) ist ein 28.000 km langer Untersee-Lichtwellenleiter
 DigitalGlobe ist ein Unternehmen, das Satellitenbilder anbietet

Außerdem verwenden mehrere Zeitungen den Begriff Globe in ihrem Namen:
 Le Globe, eine französische Tageszeitung
 The Boston Globe, eine Tageszeitung in den Vereinigten Staaten
 The Globe and Mail ist Kanadas zweitgrößte Tageszeitung und wird in Toronto herausgegeben
 The Globe (Marine), eine Stützpunkt-Zeitung für den Marinestützpunkt Lejeune in North Carolina

Es gab auch Automobilmarken mit dem Namen Globe:
 Globe (Hitchon), eine britische Automobilmarke (1904–1906)
 Globe (Tuke & Bell), eine britische Automobilmarke (1913–1916)
 Globe Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Globe (Arizona)
 Globe (Kansas)
 Globe (Kentucky)
 Globe (Maine)
 Globe (Missouri)
 Globe (North Carolina)
 Globe (Rhode Island)
 Globe (Tennessee)
 Globe (Texas)
 Globe (Virginia)
 Globe (Washington)
 Globe (Wisconsin), im Clark County
 Globe Mill (Kalifornien)
 Globe Village (Massachusetts)

Siehe auch:
 Red Globe